Idaho může být:
 Idaho – stát na severozápadě Spojených států amerických
 Idaho County – okres v Idahu
 Idaho City – město v Idahu
 Idaho (Ohio) – osada v Ohiu
 Idaho (skupina) – americká rocková skupina
 Idaho (filmový seriál) – americký filmový seriál režiséra Roberta F. Hilla z roku 1925
 Idaho (film) – americký film režiséra Josepha Kanea z roku 1943
 USS Idaho – různé lodě amerického námořnictva
 Mezinárodní den proti homofobii (zkr. IDAHO)